Torii Kiyomasu ist der Name folgender Personen:

* Torii Kiyomasu I., japanischer Maler und Holzschnittzeichner 
 Torii Kiyomasu II., japanischer Maler und Holzschnittzeichner